Javi López puede referirse a:

 Javier López Fernández (1985-), eurodiputado socialista (PSC);
 Francisco Javier López Aguilera (1973-), exfutbolista español;
 Francisco Javier López Castro (1964-), exfutbolista y entrenador español:
 Javier López Mora-Gil (1978-), futbolista español.